Il singolare dello Shanghai Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Cedrik-Marcel Stebe ha battuto in finale Aleksandr Kudrjavcev 6–4, 4–6, 7–5.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno, ritirato a causa di infortunio alla coscia sinistra)
 Gō Soeda (primo turno)
 Rik De Voest (secondo turno)

  Tatsuma Itō (secondo turno)
  James Ward (secondo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (finale)
  Cedrik-Marcel Stebe (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Shanghai Challenger 2011